Переулок Ки́рова — переулок в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названный в честь С. М. Кирова.

Россия 
 Переулок Кирова — переулок в Армавире.
 В Грозном:
 1-й переулок Кирова.
 2-й переулок Кирова.
 3-й переулок Кирова.
 4-й переулок Кирова.
 5-й переулок Кирова.
 6-й переулок Кирова.
 Переулок Кирова — переулок в Казани.
 Переулок Кирова — переулок в Яранске.

См. также